Kaine peut désigner :

Patronyme
 John Charles Kaine (1854-1923), homme d'affaires et homme politique québécois.
 Tim  Kaine (né en 1957), homme politique américain.

Divers
Kaine, prénom notamment porté par Kaine Robertson.
 Kaine, personnage de Marvel Comics, un clone raté de Spider-Man.

Homonymie de patronyme